Gusići (plemstvo), hrvatsko plemstvo
 Gusići (Goražde, BiH), naselje u BiH